FP (linguagem de programação)
FP 25
37650 1994 FP

Desambiguações de siglas